

Населені пункти та їхні частини
 Рисіни — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Рисіни — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Рисіни — лісова осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки